Асеновград:

 Асеновград — город на юге Болгарии в Пловдивской области.
 Асеновград — община в Болгарии. Входит в состав Пловдивской области.
 Асеновград — железнодорожная станция, находится недалеко от центра Асеновграда.